Basler může mít různé významy:

Doprava 
 Basler Straße (stanice metra v Mnichově)

Průmysl 
 Basler Electric – americký výrobce elektrotechnických zařízení

Letectví 
 Basler Turbo Conversions LLC – americký letecký výrobce se sídlem v Oshkosh (Wisconsin)
 Basler BT-67 – označení pro jeho přestavbu letounu Douglas DC-3

Lidé 
 Antonín Basler – římskokatolický biskup
 Carl Basler – americký podnikatel, zakladatel Basler Electric
 Mario Basler – německý fotbalista
 Roy Basler – americký historik

Zbraně 
 Německé označení pro baselard, druh švýcarské dýky